OAFA steht für:
 OAFA Ärzteflugambulanz, österreichisches Reiseversicherungsunternehmen
 (3083) OAFA, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Felix-Aguilar-Observatorium (Abkürzung für dessen spanischen Namen Observatorio Félix Aguilar)

Abkürzung